La Primera División 1946 è stata la sedicesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la sedicesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1946 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1946
Campionato argentino di calcio